Белки:
 Белки́ — класс химических веществ.
 Яичный белок — часть яйца у яйцекладущих животных.
 Белки́ глаз — видимая часть фиброзной оболочки глазного яблока.
 Белки́ — именование заснеженных горных хребтов и вершин в Сибири.

Бе́лки:
 Бе́лки () — род грызунов семейства беличьих.

Населённые пункты 
Россия
 Белки — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Белки — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
Украина
 Белки — село в Ильинецком районе Винницкой области.
 Белки — село в Попельнянском районе Житомирской области.
 Белки — село в Романовском районе Житомирской области.
 Белки — село в Хустском районе Закарпатской области.